Кэнтли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэнтли, Джон — британский журналист, похищенный боевиками из террористической организации «Исламское государство».
 Кэнтли, Льюис (род. 1949) — американский учёный.